Darre-Jenssen ist der Familienname folgender Personen:
* Hans Jørgen Darre-Jenssen (1864–1950), norwegischer Ingenieur, Politiker der Freisinnig-Liberalen Partei, Arbeitsminister (1910–1912) und Direktor der Norwegischen Staatsbahn
 Worm Hirsch Darre-Jenssen (1870–1945), norwegischer Ingenieur, Politiker der Konservative Partei, Abgeordneter des norwegischen Parlaments und Arbeitsminister (1926–1928)